Engelskloster (Sanctus Angelus / Sant’Angelo) ist der Name mehrerer Klöster

 Kloster Sant’Angelo in Frigido, in Kalabrien, Italien  
 Kloster Sant'Angelo in Gaeta, in Latina i
 Kloster Sant’Angelo di Prizzi, Sizilien, Italien
 Kloster Sanctus Angelus in Petra (Konstantinopel)
 Kloster Sanctus Angelus in Rufiniano (Chalkedon)
 Convent de la Mare de Déu dels Àngels, Barcelona

Siehe auch:
 Erzengelkloster: Michaeliskloster, Gabrielskloster, Michael-und-Gabriel-Kloster